Caenoplana är ett släkte av plattmaskar. Caenoplana ingår i familjen Geoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Planarier
Caenoplana